znanstvena studija
likovna studija
šahovska studija